Дейвид Томпсън може да се отнася за:

 Дейвид Томпсън (пътешественик), (1770-1857) уелски топограф, изследовател на Канада и САЩ
 Дейвид Томпсън (футболист), (р. 1977) английски футболист на Ливърпул